Poznaniak – mieszkaniec Poznańskiego
 poznaniak – mieszkaniec Poznania
 Poznaniak Poznań – szkółka piłkarska
 Wojciech Poznaniak – dr hab., prof. nadzw. psychologii